Coppa di Turchia 2019-2020 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Turchia 2019-2020 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Turchia 2019-2020 – torneo di pallavolo maschile